Le mot lucre est un terme péjoratif qui désigne le gain, le bénéfice ou le profit.

Ce terme est à l'origine du mot lucratif.

Autres usages 
 Lucre est un district péruvien de la Région d'Apurímac,
 Une ville et une île s'appellent Lucre dans le jeu Monkey Island  - Escape from Monkey Island